Cesare Franco – scultore italiano
Cesare Franco – compositore di musica sacra e organista italiano
Cesarino Franco – compositore e flautista